Помар-де-Вальдивия () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Палентина. Население — 513 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento
 Alimentos de Palencia.
 Denominaciones de Origen en Castilla y León

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии